Экима́нь (, ) — деревня, центр Экиманского сельского Совета Полоцкого района Витебской области. Расположена возле города Полоцка на левом берегу Западной Двины, по дороге между Полоцком и Новополоцком.

Подразделяется на Экимань−1 (341 чел.) и Экимань−2 (113 чел.).

В XVI веке — посад города Полоцка и село, в XVII—XVIII веках — местечко (современная Экимань−2) и фольварк иезуитов (современная Экимань−1), в XIX — начале XX века — местечко (современная Экимань−2) и село (современная Экимань−1) в Полоцком уезде, в советское время (до 1969 года) — местечко Экимань (современная Экимань−2) и деревня Экимань (колхоз «Чырвоная Зорка»; современная Экимань−1).

История 

В ходе археологических раскопок в окрестностях Экимани найдены предметы X—XII веков. Рядом с Экиманью-1 находится курган.

В составе Великого княжества Литовского 
В XVI веке Экимань являлась одним из 6 полоцких посадов, на котором селились гончары. В ходе строительства «нового» моста через Западную Двину полоцким краеведом А. Буховецким были обнаружены гончарные мастерские. До сих пор, проходя по дорогам и тропинкам в Экимани возможно заметить огромные россыпи черепков XVI—XVIII веков.

1552 год — Экимань впервые упоминается в Полоцкой ревизии как село Якимания:

Согласно Полоцкой ревизии, в Экимани в 1552 году насчитывалось 269 домов.

В XVI веке экиманские земли принадлежали православному монастырю Иоанна Предтечи, расположенному на территории полоцкого посада Остров.

В 1582 году данные земли по указу польского короля Стефана Батория были переданы полоцкому иезуитскому коллегиуму.

В 1600 году иезуиты открыли в Экимани парафиальную школу.

В 1728 году иезуиты строят кирпичный завод.

В 1773 году после ликвидации ордена иезуитов в Речи Посполитой имение Экимань конфискуют. Следующим владельцем имения стал Болеслав Биспинг, маршалок стародубский.

В составе Российской империи 
В 1818 году строится католическая деревянная часовня (закрыта в 1851 году).

В 1848 году имение Экимань принадлежит Беликовичам, позже — Мальчевским, К. К. Иванову, действительному статскому советнику А. И. Бесперчему.

Согласно Инвентарной описи имения Экимания (1846–1848), в местечке насчитывалось 254 человека (135 — бобылей, 119 — «посторонних») .

В 1888 году открыта церковно-приходская школа (законоучитель Ипполит Дейлидович).

Между Экиманью и Заполотьем существовала паромная переправа.

В составе Белорусской Советской Социалистической Республики 
30 мая 1941 у Экимани располагались:
1 Штабная батарея НачАрта
2 89-й отдельный артиллерийский дивизион 45 мм пушек
3 397-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион
4 81-й отдельный батальон связи

Летом 1941 года на подступах к Полоцку по линии Экимань—Ксты располагались огневые точки советской обороны.

Достопримечательности

Утраченное наследие 
 Церковь Святого Георгия

 Римско-католическая часовня (1819)
 Усадьба Беликовичей (XIX век)

Предприятия и организации 
 ООО «Титанида» — установка антикоррозионной защиты металлоконструкций (ул. Центральная, д. 30)

 ЧПУП «Тинопос» — изготовление мягких игрушек (ул. Центральная, д. 19а)

На территории деревни находится
сельсовет (Экимань-1, ул. Школьная, д. 2, тел. 43-98-10). Вплотную к Экимани примыкает территория 2-го корпуса Центральной полоцкой больницы.

Происхождение названия 
Согласно легенде, своё имя Экимань получила от названия старинной православной церкви святых Иоакима и Анны.

Интересные факты 
 Имение Экимань упоминается в книге Яна Барщевского «Шляхциц Завальня»

См. также 
 Полоцкий укрепрайон
 Экиманский сельсовет

Примечания

Литература 
 Шидловский, С. О. Инвентарная опись имения Экимания (1846–1848) как источник для изучения хозяйственной культуры дворянства Полотчины 40-ых гг. ХІХ в. / С. О. Шидловский // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў: зб. навук. артыкулаў ІV міжнароднай навуковай канферэнцыі, Полацк, 19—20 красав. 2018 г. / пад агул. рэд. А. І. Корсак. — Наваполацк : ПДУ, 2018. — 1 элек. аптыч дыск (CD-ROM). — С. 470–540.

Ссылки 
 

Населённые пункты Полоцкого района